

Geografia 
 Uso – un fiume in Provincia di Forlì-Cesena

Sigle 
 Unidentified Submerged Object – oggetto sottomarino non identificato
 Unión Sindical Obrera – sindacato spagnolo
 United Service Organizations – ente che si occupa di tenere alto il morale delle truppe statunitensi organizzando spettacoli a loro dedicati

Codici 
 USO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Usino (Papua Nuova Guinea)

Diritto 
 Uso – diritto reale minore di godimento
 Uso – fonte del diritto

Altri progetti